Termenul Dezagregare poate să însemne:

„Dezagregarea” sau descompunerea, destrămarea unei orânduri (ex. Feudalismul)
„Dezagregarea” fizică și chimică a rocilor care este un factor component al eroziunii reliefului petrografic

Vezi și
dezintegrare
DEX